Cría cuervos es la primera parte del proverbio «Cría cuervos y te sacarán los ojos». Puede referirse a:
Cría cuervos, película del director español Carlos Saura de 1975.
Cría cuervos, álbum musical del grupo español Boikot de 1995.
Criacuervos, banda de post-punk chilena.

Refranes